Avenue de Saxe peut désigner :
 Avenue du Maréchal-de-Saxe à Lyon ;
 Avenue de Saxe à Paris.